Лађевци могу да буду:

 Лађевци (Краљево), насеље града Краљева, Рашки округ, Република Србија
 Лађевци (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Лађевци (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Лађевци (Скрадин), насеље града Скрадина, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска

или

 Аеродром Лађевци, војни аеродром код Краљева, Република Србија

Види још 
 Лађа